Информационное неравенство (математическая статистика) — неравенство для несмещённой оценки с локально минимальной дисперсией, задающее нижнюю границу для величины дисперсии этой оценки. Играет важную роль в теории асимптотически эффективных оценок.

Формулировка 
Обозначим  — данные наблюдений,  — оцениваемый на их основе параметр,  — условная плотность вероятности распределения, информацию Фишера как . Пусть ,  — любая статистика с , для которой производная по  от математического ожидания  существует и может быть получена дифференцированием под знаком интеграла. Тогда справедливо информационное неравенство: .

Примечания

Литература 
 

Математическая статистика
Теория оценивания